Kárpáti György
Kárpáti György (1912–1977) orvos, onkoradiológus
Kárpáti György (1923–2006) élelmiszeripari mérnök
Kárpáti György (1933) filmrendező
Kárpáti György (1934–2009) kanadai magyar neurológus, az MTA tagja
Kárpáti György (1935–2020) olimpiai bajnok vízilabdázó

Kárpáthy György
 Kárpáthy György (1853–1922) színész, színigazgató